Multiplizität steht für:
 Multiplizität, quantenmechanischer Entartungsgrad
 Multiplizität (UML), Intervall nicht-negativer, ganzer Zahlen in der Unified Modeling Language
 Vielfachheit, mathematische Größe zum Zählen mehrfach vorkommender Objekte
 Multiplizität der Infektion, Verhältnis von Viruspartikel zu Zielzellen